Czantoria Mała – wzniesienie 864 m n.p.m. w Paśmie Czantorii
 Czantoria Wielka – najwyższe wzniesienie (995 m n.p.m.) Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, na granicy Polski i Czech; wododział Wisły i Odry
 Rezerwat przyrody Czantoria